Pórtugos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pórtugos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Pórtugos (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar